Махидевран Хатун била је једна од конкубина отоманског владара Султана Сулејмана Хана. Њено име на турском значи: она која је увек лепа. Она је била албанског или черкеског порекла.Сулејману је подарила сина, принца Мустафу 1515 године, али и Мустафа је умро отац Сулејеман га је убио.

Биографија 
О њеном раном животу зна се врло мало. Првобитно име било јој је Малхуруб Бахар. Свог сина подарила је Сулејману још док је он био намесник у санџаку Маниси, 1515. године. После смрти Селима I, 1520. године Сулејман долази на престо, а Махидевран се сели са његовом породицом и осталим конкубинама у престоницу, Истанбул. Живела је у старој палати, тридесет минута удаљеној од Топкапи палате. 

На пролеће 1521 је палату напала куга. Сулејманов најстарији син Махмуд, малишан Мурат и његова једина ћерка Разије умиру. Принц Мустафа и принц Мехмет преживљавају епидемију куге. 

Махидевран је сада мајка најстаријег преживелог сина принца Мустафе (1515—1553) и аутоматски постаје прва конкубина. Док није дошла Хурем, која се врло брзо показала као Сулејманова омиљена конкубина, а касније и жена у браку. Хурем је родила првог сина Мехмеда(1521—1543), а потом ћерку Михримах(1522), Селима II, будућег султана (1524), Бајазита(1525), Џихангира(1531) и тако покварила Махидевранин статус мајке јединог Сулејмановог сина. Године 1533, одлази са сином принцом Мустафом у његову провинцију, Манису.

Касније године 
Када је Мустафа стасао, у складу с обичајима, добио је на управу једну провинцију, прво Манису, а затим Амасју. Махидевран је као његова мајка морала да пође са њим.

Још при при крају Сулејманове владавине, ривалство између принчева је било очигледно. Код Хурем се јавио стари страх да би Мустафа могао да се попне на трон. После овога би уследило погубљење свих њених принчева. Са мужем њене прве кћерке, султаније Михримах, Рустем Пашом, Хурем је покушавала да уклони потенцијалну опасност која је претила њеној деци од стране Мустафе. Мустафа је 1553. био оптужен да је спремао обарање свог оца. Сулејман је свакако поверовао тим оптужбама и дао је Мустафу и 11-годишњег Мустафиног сина, свог сопственог унука, да се погубе као велеиздајници.

Након што је Мустафа убијен 1553. Махидевран се сели у Бурсу где живи у беди, а тек након Хуремине смрти добија опет приходе. Султан Селим II, подиже маузолеј њеном сину (1555). Умрла је 1580. надживевши Сулејмана, Хурем и све њихове синове. Сахрањена је поред свога сина у Бурси у Маузолеју принца Мустафе.

Види још 
 Списак султана Османског царства
 Сулејман Величанствени (ТВ серија)
 Принц Мехмед
 Султанија Михримах

Референце

Литература 
 

Рођени 1500.
Умрли 1581.
Османско царство